

Dittersbach – frazione della città di Frankenberg/Sa. (Sassonia)

Dittersbach, oggi Dětřichov – comune della regione di Liberec
 Dittersbach, oggi Jetřichov – comune della regione di Hradec Králové
 Dittersbach, oggi Jetřichovice – comune della regione di Ústí nad Labem
 Dittersbach, oggi Stašov – comune della regione di Pardubice